Municipio Tenancingo ist der Name folgender Municipios in Mexiko:

 Municipio Tenancingo (México)
 Municipio Tenancingo (Tlaxcala)